JEG steht für:
 Josef-Effner-Gymnasium Dachau, ein naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium in Dachau 
 Julius-Echter-Gymnasium, ein Sprachliches Gymnasium sowie ein Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit sozialwissenschaftlichem Profil in Elsenfeld im nördlichen Landkreis Miltenberg 
 Justizwache Einsatzgruppe in Österreich
 Flughafen Aasiaat (IATA-Code)

Jeg ist:
 Markenname des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Dacunha Transportes

Abkürzung